Szczęśliwy los (Winners & Losers, 2011-2016) – australijski serial telewizyjny nadawany przez stację Seven Network od 22 marca 2011 roku. W Polsce nadawany jest na kanale Fox Life od 2 sierpnia 2011 roku.

Opis fabuły 
Serial opowiada o czwórce przyjaciółek, które w liceum uważane były za "przegrane". Teraz po dziesięciu latach spotykają się na zjeździe absolwentów, wygrywają w loterii i stają się "wygranymi".

Obsada i bohaterowie

Główni 
 Blair McDonough jako Matt O'Connor
 Zoe Tuckwell-Smith jako Rebecca Gilbert
 Virginia Gay jako Frances James
 Damien Bodie jako Jonathan Kurtiss
 Melanie Vallejo jako Sophie Wong
 Denise Scott jako Trish Gross
 Melissa Bergland jako Jenny Gross
 Francis Greenslade jako Brian Gross
 Sarah Grace jako Bridget Gross
 Jack Pearson jako Patrick Gross
 Tom Wren jako dr Doug Graham
 Stephen Phillips jako Zach Armstrong

Drugoplanowi 
 Michala Banas jako Tiffany Turner
 Lachlan Woods jako Chris Jones
 Natalie Walker jako Donna Wong
 Nell Feeney jako Carolyn Gilbert
 Paul Moore jako Wes Fitzpatrick
 Mike Smith jako Callum Gilbert
 Nicki Paul jako Leanne O'Connor
 Nick Simpson-Deeks jako Rhys Mitchell
 Mark Leonard Winter jako James 'JB ' Bartlett
 Geoff Morrell jako Paul Armstrong

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 oficjalna strona 

Australijskie telewizyjne seriale obyczajowe
Seriale telewizyjne emitowane od 2011
Seriale telewizyjne zakończone w 2016